Rötelstein heißen folgende Objekte:

 Rötelstein (Dachsteingebirge), auch Rettenstein, 2247 m, südwestlicher Vorberg des Hohen Dachstein, Land Salzburg
 Rötelstein (Totes Gebirge), 1614 m, Berg über Bad Aussee und Pichl, Steiermark
 Rötelstein (Bayern), 1394 m, Berg in den Bayerischen Voralpen
 Rötelstein (Oberösterreichische Voralpen), 1287 m, Berg am Traunsee, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Röthelstein
 Rödelstein
 Rötel
 Bolus armenicus, Bolus (Pigment)